The Chords – gruppo musicale britannico
 The Chords – gruppo musicale statunitense